El fantasma de Canterville puede referirse a los siguientes:

 El fantasma de Canterville, nombre en español del cuento del escritor, poeta y dramaturgo británico-irlandés Oscar Wilde, publicado en 1887.
 El fantasma de Canterville, tercer álbum del músico de rock argentino León Gieco, publicado en 1976.
 El fantasma de Canterville, canción de Charly García, publicada con el grupo Porsuigieco en 1976.